La guerra del merluzzo, in inglese Cod war, in islandese Þorskastríðin (guerra del merluzzo) o Landhelgisstríðin (guerra per le acque territoriali) fu una serie di confronti non armati che coinvolse l'Islanda e il Regno Unito in vari periodi nei due decenni successivi al 1950 ed al 1970, con, come casus belli, il godimento delle zone di pesca nell'oceano Atlantico compresa tra i due paesi.

Storia 
Le navi della Landhelgisgæsla Íslands e quelle della Royal Navy si confrontarono con azioni dissuasive, che in un paio di casi sfociarono in urti tra le unità, con danni non gravi e feriti lievi, ma che richiesero una mediazione internazionale. In un caso il governo islandese fece pressioni su quello statunitense, ventilando la chiusura della base aerea di Keflavík, ora chiusa ma all'epoca cardine del sistema difensivo aereo e di allarme precoce della NATO nel Nord Atlantico, se non fosse intervenuto presso il governo britannico.

Il confronto si concluse con l'estensione dello spazio di pesca islandese da 4 a 200 miglia nautiche.

Bibliografia
 Ingo Heidbrink: “Deutschlands einzige Kolonie ist das Meer” Die deutsche Hochseefischerei und die Fischereikonflikte des 20. Jahrhunderts. Hamburg (Convent Vlg) 2004.
 Kurlansky, Mark. Cod: A Biography of the Fish That Changed the World. New York: Walker & Company, 1997 (reprint edition: Penguin, 1998). ISBN 0-8027-1326-2, ISBN 0-14-027501-0.

Voci correlate 
Iceland Defence Force
Guerra dell'aragosta

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 MV Miranda Site Website of the MV Miranda, a Trawler support vessel
 Britain's Small Wars – The Cod War
 BBC  Video footage from the BBC (Requires RealPlayer)
 
 
 

Politica dell'Islanda
Guerre che coinvolgono il Regno Unito